Manitoba Scotties Tournament of Hearts 2012 – prowincjonalne mistrzostwa Manitoby kobiet w curlingu, turniej kwalifikacyjny do Scotties Tournament of Hearts 2012. Finał prowincji odbył się w dniach 25-29 stycznia 2012 w Portage la Prairie, w Portage Credit Union Centre.

W turnieju brały 16 drużyn. Wszystkie zespoły zostały podzielone na dwie grupy: czarną i czerwoną, z których do dalszej rywalizacji zakwalifikowały się po dwie najlepsze.

Piąty raz tytuł mistrzyni Manitoby zdobyła Jennifer Jones (na mistrzostwach kraju wystąpi ósmy raz z rzędu - uczestniczyła w nich jako Team Canada), która w finale pokonała 6:5 zespół Chelsea Carey.



Kwalifikacje 

1 Jedno miejsce zapewnione miał region Eastman, jednak nie było w nim chętnych do wzięcia udziału w rywalizacji. CurlManitoba przekazało to miejsce na rzecz regionu Interlake.
2 Miejsca przydzielone na podstawie współczynnika uczestnictwa.

Drużyny

Playoff

Finał 
29 stycznia 2012; 13:30

Półfinał 
29 stycznia 2012; 9:30

1-1 
28 stycznia 2012; 17:45

2-2 
28 stycznia 2012; 17:45

Tie-breaker 
28 stycznia 2012; 16:00

Round Robin 
 Klasyfikacja grupy czarnej

 Klasyfikacja grupy czerwonej

Sesja 1. 
25 stycznia 2012; 8:30

Sesja 2. 
25 stycznia 2012; 12:15

Sesja 3. 
25 stycznia 2012; 16:00

Sesja 4. 
25 stycznia 2012; 20:15

Sesja 5. 
26 stycznia 2012; 8:30

Sesja 6. 
26 stycznia 2012; 12:15

Sesja 7. 
26 stycznia 2012; 16:00

Sesja 8. 
26 stycznia 2012; 19:45

Sesja 9. 
27 stycznia 2012; 8:30

Sesja 10. 
27 stycznia 2012; 12:15

Sesja 11. 
27 stycznia 2012; 16:00

Sesja 12. 
27 stycznia 2012; 19:45

Sesja 13. 
28 stycznia 2012; 8:30

Sesja 14. 
28 stycznia 2012; 12:15

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  

2012 w curlingu
2012